Bencze József (1720 k.–1770) unitárius lelkész
 Bencze József (1893–1970) orvos, orvostörténész
 Bencze József (1937–1988) költő, tanár
 Bencze József (1954) rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány (2007–2010)
 Bencze József (1954) gépész üzemmérnök, üzemgazdász